ПО «Форэнерго» — производственное объединение координирует научно-техническую, производственную, маркетинговую и коммерческую деятельность ряда предприятий арматурно-изоляторной подотрасли промышленности России.

История 
В 1998 году основана компания ЗАО «ЮИК» для организации комплексных поставок электросетевого оборудования в электроэнергетике. В том же году была создана компания ЗАО НПП «Экковод», специализирующаяся на выпуске оборудования для ЖКХ. Позднее произошло знакомство владельцев двух этих компаний, результатом которого стала договоренность о строительстве завода «МЗВА» по выпуску линейной арматуры для воздушных линий электропередачи. В 2004 году в городе Чкаловск Нижегородской области создаются предприятия «Чкаловский электромеханический завод» (ООО «ЧЭМЗ»), ООО «МЗВА-ЛИТ», ООО «Энергопромдеталь», которые становятся территориально обособленными подразделениями «МЗВА». .

В 2005 году в городе Лысьве Пермского края «ЮИК», «МЗВА» начинают строительство завода «Инста» по производству полимерных изоляторов для ЛЭП и завода «Энерготрансизолятор», который специализируется на производстве полимерных изоляторов для контактной сети электрифицированных железных дорог.

В 2007 году акционеры «ЮИК» и «МЗВА» реализуют проект по строительству современного завода стеклянных изоляторов для воздушных линий электропередачи в городе Южноуральске Челябинской области. Стоимость проекта составила около 600 млн рублей. Завод начал выпуск продукции в 2009 году. В 2013 году в Южноуральске создано производство фарфоровых опорно-стержневых изоляторов для подстанций под маркой «Вольта».

В 2009 году для координации работ в области научно-технической, производственной, маркетинговой и коммерческой деятельности вышеназванных предприятий создано производственное объединение ПО «Форэнерго». К 2021 году Производственное объединение «Форэнерго» включает в себя 15 производственных, сбытовых и инжиниринговых компаний.

В 2012 создано ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — компания по реализации продукции промышленных предприятий объединения.

В 2013 году создано ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» — специализированная компания для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сторонних организаций, а также ООО «ЮМЭК ГРУПП» для продвижения и реализации продукции ЗАО «ЮМЭК». Также зарегистрирована компания ООО «ВОЛЬТА», специализирующаяся на производстве фарфоровых опорных стержневых изоляторов. Арматура СИП 0,4 кВ производства ЗАО «МЗВА» аттестована на соответствие техническим требованиям ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2014 году ПО «ФОРЭНЕРГО» вошло в некоммерческое партнерство «Электросетьизоляция» и был зарегистрирован Благотворительный фонд «Возрождение родной земли».

В 2015 году для реализации крупных комплексных проектов по комплектованию сетевых объектов создана компания ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ».

В 2019 году АО «ЮМЭК» сертифицировано как поставщик в Единой Квалификационной Системе Aсhilles на территории Северной и Центральной Европы.

В 2021 совместно с АО «Энергия+21» было запущено серийное производство ограничителей перенапряжений на классы напряжения 0,4-220 кВ. Также была успешно завершена аттестация новой продукции предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» в ПАО «Россети»: системы ЖАЛ, всей номенклатурной линейки инновационных птицезащитных устройств производства ООО «МЗВА»; подвесных стеклянных изоляторов производства АО «ЮМЭК» в рамках расширения номенклатуры производимых изделий.

В 2022 г. по поручению коллегии ВПК и ДРЭП Минпромторга был заключен договор аренды имущественного комплекса  ОАО «ЮЗРК» и ООО «ЮЗРК ГРУПП», входящим в ПО «ФОРЭНЕРГО», с целью возобновления производства, выпуска оборонной и иной продукции в рамках исполнения ГОЗ.

В 2022 г. с целью оптимизации организационной структуры происходит объединение ООО «МЗВА» и ООО «ЧЭМЗ» под новым названием ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». В 2022 г. официально зарегистрирован в Минюсте России благотворительный фонд «Энергия для жизни».

Деятельность 
Продукция предприятий ПО «Форэнерго» эксплуатируется на значимых энергетических объектах в России, включая Олимпиаду в Сочи, Крымский энергомост, космодром Плесецк, БАМ.

Годовая выручка ПО «ФОРЭНЕРГО» по итогам 2021 года составила более 10 млрд рублей, из них 1,2 млрд — чистая прибыль.

По данным за 2022 год продукция ПО «ФОРЭНЕРГО» экспортируется в 25 стран мира.

Доля ПО «ФОРЭНЕРГО» на российском рынке электротехнической продукции на основных направлениях к 2022 году составила:
 стеклянные изоляторы для воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и подстанций — 37 % и 10% мирового производства 
 арматура для изолированных и  неизолированных проводов ВЛ и подстанций — 49%
 полимерные изоляторы для ВЛ и подстанций — 36,5 %

Структура

Основные производственные предприятия: 

  АО «ЮМЭК» — производство стеклянных изоляторов;

 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — производство линейной арматуры, устройств грозозащиты и птицезащиты ВЛ;
  ООО «ИНСТА» — производство полимерных изоляторов для ВЛ и подстанций;
 ООО «ЮЗРК ГРУПП» — производство радиокерамических   изделий для электронной промышленности;
 ООО «Энерготрансизолятор» — производство полимерных изоляторов для контактной сети железных дорог;
 ООО «ВОЛЬТА» — производство фарфоровых опорных изоляторов, полимерных низковольтных изоляторов;
  АО «Энергия +21» — партнер ПО «ФОРЭНЕРГО» в совместном проекте по производству ОПН.

Проектирование, проведение НИР и ОКР, организация испытаний: 

 ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»

Сервисно-сбытовые предприятия: 

 ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»;
 ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ»;
 ООО «ЮИК».

Продукция 

 Линейная арматура;
 Стеклянные изоляторы;
 Полимерные изоляторы и изолирующие траверсы;
 Ограничители перенапряжения;
 Птицезащитные устройства;
 Арматура для ВОЛС;
 Монтажный инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты.

Награды 
 2011 г. — Диплом в номинации «Стратегический союз» за эффективное объединение научно-технического и производственного потенциала предприятий арматурно-изоляторной подотрасли в рамках ПО «Форэнерго» на выставке «Электрические сети России»;
 2012 г. — Первое место и золотая медаль за разработку и внедрение изолирующих траверс и линейной арматуры для компактных ВЛ на напряжение до 220 кВ на  выставке «Электрические сети России»;
 2013 г. — Второе место и серебряная медаль за разработку и внедрение системы защиты птиц на ВЛ на выставке «Электрические сети России»;
 2014 г. — Первое место и золотая медаль за разработку и внедрение в производство комплекта линейной арматуры для проводов с защитной изолирующей оболочкой на напряжение 110 кВ на выставке «Электрические сети России».
2015 г. — ООО «МЗВА» награждено золотой медалью выставки «Электрические сети России» за успешную реализацию программы импортозамещения продукции.  
2016 г. — АО «ЮМЭК» заняло  1 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку, изготовление и внедрение линейки штыревых изоляторов на напряжение 10-20 кВ, выполненных из закаленного стекла, с повышенными электрическими и термомеханическими характеристиками  на выставке «Электрические сети России».
2017 г. — ООО  «ИНСТА» заняло  1 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку, освоение в серийном производстве и внедрение инновационных одномодульных междуфазных распорок повышенной надежности и долговечности для ВЛ напряжением 10-220 кВ, ООО «МЗВА» награждено дипломом за разработку и освоение в серийном производстве спиральной арматуры из немагнитных материалов для ВЛ 6-35 кВ  на выставке «Электрические сети России».
2017 г. — АО «Южноуральская изоляторная компания» — признана победителем в номинации «Лучший поставщик строительно-монтажных материалов и оборудования» Всероссийского конкурса «Лучший поставщик».
2017 г. — ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» удостоено премии «Лучший поставщик» в категории малый и средний бизнес по итогам общественного совета премии «Лидер продаж», проводимой торговой площадкой B2B-Center.
2020 г. — ООО «ЧЭМЗ» было включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта», а АО «ЮМЭК» в реестр «100 лучших предприятий России».
2022 г. — ООО «ИНСТА» заняло 1 место в номинации «Высоковольтные изоляты» Конкурса перспективных разработок за создание и внедрение инновационной конструкции линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 110 кВ типа ЛКМ, оснащенных индикатором технического состояния изоляторов.
2022 г. — ООО «МЗВА» заняло 1 место в номинации «Арматура ВЛ и средства экологической безопасности» Конкурса перспективных разработок за создание, освоение в серийном производстве и внедрение набора быстромонтируемой натяжной и соединительной арматуры.
2022 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» награждено золотыми медалями Ассоциации изобретателей Белграда за изобретение индикатора состояния полимерных изоляторов и изобретение пневматического гасителя вибрации проводов типа ГВПБ на 64-ой Международной Технической Ярмарке «International Technical Fair» г. Белград,

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Электротехнические компании России